St. Georgen steht für:
 St. Georgen (Rebsorte), alte Weißweinsorte aus Österreich

Sankt Georgen oder St. Georgen  ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 St. Georgen im Schwarzwald, Stadt im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg 
 Sankt Georgen am Längsee, Gemeinde im Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Sankt Georgen im Lavanttal, Gemeinde im Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 St. Georgen am Ybbsfelde, Gemeinde im Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 St. Georgen an der Leys, Gemeinde im Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 St. Georgen am Reith, Gemeinde im Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 St. Georgen am Walde, Gemeinde im Bezirk Perg, Oberösterreich
 St. Georgen an der Gusen, Gemeinde im Bezirk Perg, Oberösterreich
 St. Georgen bei Grieskirchen, Gemeinde im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 St. Georgen bei Obernberg am Inn, Gemeinde im Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 St. Georgen im Attergau, Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 St. Georgen am Fillmannsbach, Gemeinde im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Sankt Georgen bei Salzburg, Gemeinde im Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Sankt Georgen am Kreischberg, Gemeinde im Bezirk Murau, Steiermark
 Sankt Georgen an der Stiefing, Gemeinde im Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Sankt Georgen ob Judenburg, Gemeinde im Bezirk Murtal, Steiermark

Ortsteile:
 Sankt Georgen bei Traunreut, Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Sankt Georgen (Dießen am Ammersee), Ortsteil des Marktes Dießen am Ammersee, Bayern
 Sankt Georgen (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Bayern
 Sankt Georgen (Freiburg im Breisgau), Stadtteil der Stadt Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Sankt Georgen (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 St. Georgen (Bayreuth), 1702 als eigenständige Stadt gegründet, heute Stadtteil der Stadt Bayreuth, Bayern
 St. Georgen, Braunfels, Hessen
 Sankt Georgen (Gemeinde Bleiburg), Ortschaft von Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 St. Georgen (Bruneck), Fraktion der Gemeinde Bruneck, Südtirol
 St. Georgen (Gemeinde Emmersdorf an der Donau), Katastralgemeinde von Emmersdorf in Niederösterreich
 Sankt Georgen (Gemeinde Nötsch), Katastralgemeinde von Nötsch, Kärnten
 Sankt Georgen (Gemeinde Straßburg), Katastralgemeinde von Straßburg, Kärnten
 Sankt Georgen (Gemeinde Rennweg), Ortsteil von Rennweg am Katschberg im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 St. Georgen am Leithagebirge, Katastralgemeinde von Eisenstadt, Burgenland
 Sankt Georgen am Sandhof, ein Ortsteil von Marolla, Kärnten
 St. Georgen am Steinfelde, Katastralgemeinde von Sankt Pölten, Niederösterreich
 St. Georgen an der Traisen, Katastralgemeinde von Traismauer, Niederösterreich
 St. Georgen in der Klaus, Katastralgemeinde von Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich
 St. Georgen am Inn, einst eigenständiges Dorf, heute Teil von Wernstein am Inn, Oberösterreich
 Sankt Georgen an der Mattig, Ortschaft und Katastralgemeinde von Burgkirchen in Oberösterreich
 St. Georgen im Pinzgau, Ortschaft und Katastralgemeinde von Bruck an der Großglocknerstraße, Land Salzburg
 Sankt Georgen bei Neumarkt, Ortschaft und Katastralgemeinde von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Sankt Georgen in Obdachegg, Ortschaft von Obdach, Bezirk Murtal, Steiermark
 Sankt Georgen ob Murau, Katastralgemeinde und Ortschaft von Sankt Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Sankt Georgen (Gemeinde Birkfeld), Ortsteil der Gemeinde Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Sankt Georgen (Gemeinde Rottenmann), Stadtteil von Rottenmann, Bezirk Liezen, Steiermark
 St. Georg ob Tösens, Ortslage von Serfaus, Bezirk Landeck, Tirol
 St. Georgen (St. Gallen), Stadtteil der Stadt St. Gallen, Schweiz

historisch:
 Sângeorz-Băi, Rumänien
 Sfântu Gheorghe, Stadt in Rumänien
 Sângeorgiu de Pădure, dt. Sankt Georgen auf der Heide, Rumänien
 Colțești (Alba), Rumänien
 Ják, Jaak bzw. St. Georgen bei Steinamanger, Ungarn
 Žitište, dt. Sankt Georgen an der Bega, Serbien
 Svätý Jur, Slowakei
 Jurské, Slowakei
 Šencur pri Kranju, dt. Sankt Georgen bei Krainburg,  Slowenien
 Šenčur, dt. Sankt Georgen in Gorenjska (Oberkrain), Slowenien
 Đurđevac, Stadt in der Gespanschaft Koprivnica-Križevci, Kroatien

Bauwerke und Stätten:
 einige Klöster, siehe Georgskloster
 zahlreiche Kirchen, siehe Georgskirche
 Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main
 St.-Georgen-Hospital, ehemaliges Hospital in St. Georgen (Bayreuth)

Siehe auch:
 St. Georg
 St. Georgen-Bräu
 Georgenkirche
 Georgenberg